Институт исследований и планирования высшего образования Ирана — научно-исследовательское учреждение в Иране.

История 
История планирования развития в Иране начинается в 1949 (1327) году, когда иностранными специалистами была создана первая программа развития страны, но способ организации планирования был разработан в 1950 (1328) году.
В 1968 году в сфере высшего образования было создано Министерство наук и высшего образования, а в 1970 году в качестве независимой организации по сотрудничеству и взаимодействию с Министерством науки и высшего образования был учрежден Институт исследований и научно-образовательного планирования, но после судебного разбирательства в 1982 году он был распущен. В ходе разработки первой программы экономического, социального и культурного развития Исламской Республики Иран и составления программы высшего образования и исследований был выявлен дефицит исследований и информации, научных кадров и квалифицированных специалистов, опытных, изобретательных и знакомых с процессами планирования развития сферы высшего образования, и после получения бакалаврских знаний специалистами в сфере экономики, планирования и управления, психологии и общественных наук из университетов Тегерана, центра подготовки преподавателей, университета Шахида Бехешти, Шираза, Исфахана, Тебриза и Мешхеда были исследованы вопросы и проблемы высшего образования, в результате было предложено создать институт под названием Институт исследований и планирования образования. Далее 16 марта 1991 года Советом по развитию высшего образования был утвержден устав Института исследований и планирования образования, и он официально начал свою деятельность.

Цели Института исследований и планирования образования 
1. Теоретизация в области высшего образования и создание площадок для критики и дискуссии.

2. Долгосрочное планирование и политические исследования в сфере высшего образования.

3. Научная поддержка, изучение системы планирования и принятия решений в области науки, исследований и технологий в стране с использованием основанного на знаниях подхода.

4. Разработка и внедрение системы обучения для управляющих в области науки, исследований и технологий

Полный перечень обязанностей Института исследований и планирования образования 
В соответствии с целями Института его обязанности определяются следующим образом:

— Сбор информации и подготовка отчетов о политике и исполнительное деятельности высшего образования и предложение соответствующих решений для достижения намеченных целей компетентных органов.

— Исследование существующих возможностей высшего образования и анализ способностей.

— Создание информационной базы высшего образования в рамках прогнозируемых задач, анализ статистики и информации, необходимых для планирования высшего образования.

— Исследования для достижения наилучших и наиболее подходящих методов планирования при сравнительном изучении систем высшего образования.

— Исследование источников финансирования высшего образования.

— Подготовка плана по внедрению высшего образования в стране и подготовка комплексных долгосрочных и среднесрочных программ и поиск мест для создания и развития центров высшего образования.

— Исследование эффективности образовательного сектора и сравнение с поставленными целями.

— Исследование эффективных факторов высшего образования, таких как руководство, преподаватели, студенты и персонал, оборудование, библиотеки, здания и учебные заведения.

— Исследование соответствия программ высшего образования с экономическими, социальными и культурным целями страны.

— Исследование взаимосвязи между обучением и специальностью выпускников, и предоставление статистических данных о потребностях рынка труда в высшие учебные заведения.

— Исследование деятельности научных ассоциаций и выдвижение предложения о приведении их в соответствие с целями высшего образования в стране.

— Обзор научных и специализированных семинаров в рамках поставленных задач.

— Исследование действующих критериев, связанных со структурой управления и организации университетов и исследовательских центров в отношении политики развития высшего образования и научных исследований в стране.

— Проведение учебных курсов для повышения знаний и навыков руководителей и специалистов по планированию в сфере высшего образования. Публикация результатов проведенных исследований.

— Распространение культуры составления статистики и передачи информации в университетах и высших учебных заведениях.

— Исследование научных и образовательных программ по продвижению исламской культуры в научных и академических целях.

— Изучение оптимального использования взаимосвязи между высшими учебными заведениями и исследовательскими центрами как внутри страны, так и за её пределами.

— Изучение качество учебных курсов с точки зрения соответствия потребностям страны.

— Изучать и предлагать политику планирования компетентным органам.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Института исследования и планирования высшего образования 
 Устав Института исследования и планирования высшего образования 
 Cоглашение о сотрудничестве Института исследования и планирования высшего образования с Нишапурским университетом 

Наука в Иране
Высшее образование
Научные институты, основанные в 1991 году
Исследовательские центры